Ци́па:
 Ципа — река на севере Бурятии, левый приток Витима.
 Ципа — станция Закавказской железной дороги.

См. также 
 Цыплёнок